Rose City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rose City (Arkansas)
 Rose City (Michigan)
 Rose City (Minnesota)
 Rose City (Texas)